M600 ou M-600 peut faire référence à :
 Antoine Priore, alias M-600, une personnalité de la médecine non conventionnelle ;
 Noble M600, une supercar du constructeur britannique Noble Automotive ;
 Ducati M600, une moto du constructeur italien Ducati.